Quirinus steht für:

 Quirinus (Mythologie), römischer Gott

christliche Märtyrer:
 Quirinus von Neuss (auch Quirinus von Rom; † um 115), römischer Tribun
 Quirinus von Tegernsee (auch Quirinus von Rom; † 269)
 Quirinus von Siscia († 308/309), Bischof von Siscia
 Quirinus von Malmedy († um 320) 

Quirinus ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Aurelius Quirinus, römischer Offizier

Siehe auch:
 Quirinuskirche
 Quirinus-Gymnasium Neuss
 Quirinus-Münster (Neuss)
 Quirinius
 Quirin, männlicher Vorname